Ivančići est un toponyme qui peut désigner :
Ivančići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité d'Ilijaš, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Ivančići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Jastrebarsko, comitat de Zagreb.